Фредерик Клинтон (Фред) Куимби (; 31 июля 1886 — 16 сентября 1965) — американский анимационый продюсер, известный, прежде всего, благодаря мультсериалу «Том и Джерри», который принёс ему семь из восьми премий «Оскар».

Карьера 
Свою карьеру он начал в качестве журналиста в родном Миннеаполисе. В 1907 году он стал управляющим кинотеатра в городке Мизула в Монтане, а позже получил работу на киностудии Pathé. К началу карьеры в качестве продюсера в 1921 году Куимби добился больших успехов на киностудии, став одним из членов совета директоров. В 1924 году его на работу взяла киностудия Fox, а в 1927 году Куимби перешёл на MGM, где стал главой отдела развития. В 1937 году он был назначен руководителем отдела анимации, созданного на MGM в том же году.

В 1939 году Уильям Ханна и Джозеф Барбера предложили ему экранизировать свою серию карикатур о похождениях кота и мыши, что привело к появлению эпизода «Puss Gets the Boot», ставшего первым в серии мультипликационных фильмов «Том и Джерри». К тому же данный эпизод получил номинацию на премию «Оскар». В дальнейшем Фред Куимби ещё двенадцать раз номинировался на премию Американской киноакадемии и семь раз становился её обладателем. В 1955 году он ушёл из MGM, а в 1957 году мультипликационное отделение закрылось и завершилась съёмка мультсериала «Том и Джерри». Фред Куимби умер в Санта-Монике в 1965 году в возрасте 79 лет.

Отношения мультипликаторов MGM с продюсером были всегда напряжёнными. Они считали его бесполезным занудой, не разбирающимся в анимации, но постоянно спорящим с художниками, когда те выдвигали какие-то идеи. То, что Куимби всегда получал награды за мультфильмы студии, только добавляло масла в огонь.

Награды 
 Оскар — «Лучший короткометражный мультфильм» (1940, 1943, 1944, 1945, 1946, 1948, 1951, 1952)

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Оскар»
Похороненные на кладбище Форест-Лаун